Franz von Ditfurth ist der Name folgender Personen:

 Franz von Ditfurth (1840–1909), deutscher Rittergutsbesitzer, Politiker, Regierungsbeamter und Soldat
 Franz Dietrich von Ditfurth (1738–1813), deutscher Freimaurer und Illuminat
 Franz Wilhelm von Ditfurth (1801–1880), Dichter, Schriftsteller, Komponist und Sänger, Sammler und Herausgeber